Чемпіонат Польщі з футболу 1952  — проводився у 1952 році. У змаганні брали участь дванадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув).

Попередній раунд

Група 1

Група 2

Фінальні матчі 
«Рух» (Хожув) — «Полонія» (Битом) 7:0
«Полонія» (Битом) — «Рух» (Хожув) 0:0

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1952
Польща
1952 у Польщі